Elena Germanovna Vodorozeva (), née le 21 mai 1963 à Moscou (RSFS de Russie), est une patineuse artistique soviétique.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Lien externe 

 

Patineuse artistique soviétique
Naissance en mai 1963
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984